La Linea –  cartone animato di Osvaldo Cavandoli
La linea – film del 2008 di James Cotten
La Línea de la Concepción – comune della Spagna